Павел Макарович Стенковой () — корабел, советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился 9 февраля 1918 года. Окончил судостроительный техникум. В 1951-1954 работал на Севморзаводе в Севастополе. В 1954-1957 первый секретарь Корабельного райкома КПУ. В 1957-1963 годах секретарь Севастопольского горкома КПУ. В 1963—1973 — Председатель Исполкома Севастопольского городского Совета народных депутатов. С 1978 года на пенсии.

Член Совета старейшин города Севастополя при Севастопольской городской государственной администрации. В 2010 году вышел из состава совета старейшин при Севастопольской горгосадминистрации.

Награды 
Орден Трудового Красного знамени, Орден Знак Почёта, медаль За трудовую доблесть, знак За заслуги перед Севастополем.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мэрская летопись
 Руководители Севастополя

Родившиеся 9 февраля
Родившиеся в 1918 году
Председатели Севастопольского горисполкома